Fanal (du grec ancien φανάρια - phanaria désignant alors les phares et sémaphores) peut désigner en français :

 Une lanterne mobile, pouvant être déplacée à la main pour éclairer les rues sombres, ou accrochée devant un bâtiment.

" Ils firent le campement au rebord du plateau pour avoir le spectacle sous les yeux. {…} En bas, un petit feu rouge s’alluma. Il était comme un point. Il clignotait. C’était une étoile de la terre. Ce devait être un fanal. {…} Ils le regardèrent longtemps pour voir s’il ne bougeait plus. Alors, en regardant toute la plaine, ils virent que de nombreuses lanternes rouges s’étaient allumées." (Jean Giono, Que ma joie demeure, Éditions Bernard Grasset, 1935)
 Autrefois, une lanterne des morts ou un feu qu'on allumait durant la nuit sur des tours, des hauteurs, à l’entrée des ports et le long des plages maritimes, pour indiquer aux navires la route qu’ils devait tenir, ou un feu d'alarme pour avertir de l'arrivée de navires ennemis ;
 Aujourd'hui, le feu d'un phare ; voir l’exemple de la « tour du Fanal », à la pointe du fort Saint-Jean de Marseille, à l’entrée nord du Vieux-Port ;
 Une fête, notamment en Afrique de l'Ouest, telle que le Fanal à Saint-Louis du Sénégal.